Проня́гин — русская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители фамилии:

 Пронягин, Дмитрий Юрьевич (род. 1949) — генерал-майор, Герой России (1997).
 Пронягин, Павел Васильевич (1916—1997) — советский офицер и партизан, командир отряда имени Щорса, действовавшего в оккупированной (1941—1944) Белоруссии.
 Пронягин, Пётр Георгиевич (1924—2021) — Герой Социалистического Труда; инженер-строитель и руководитель главка «Химстрой», участник Атомного проекта СССР.